«Faded» — песня норвежского диджея и продюсера Алана Уокера. Релиз песни должен был состояться 25 ноября 2015 года, но был отложен и выпущен 3 декабря 2015 года из-за авиакатастрофы в Египте и терактов в Париже. Трек был очень успешен, заняв первое место в чартах более чем 10 стран и войдя в топ-10 более тридцати различных чартов.

Первое живое исполнение «Faded» Алана Уокера и норвежской вокалистки Изелин Солхейм состоялось 27 февраля 2016 года на Всемирных экстремальных играх. Выступление транслировалось в эфире норвежского телевидения (в российском эфире выступление было показано на МУЗ-ТВ).

История 
Прогрессив-хаус трек «Faded» — это обновлённая версия электро-хаус композиции Уокера «Fade», которая была выпущена в 2014 году лейблом NoCopyrightSounds.

По словам Алана при создании «Fade» он был вдохновлен звучанием трека Ahrix «Nova» 2013 года.

«Мелодии и манера развития трека были настолько уникальны, что вдохновили меня на создание трека „Fade“, который позднее стал „Faded“».

Хотя структура и мелодия практически идентичны «Fade», «Faded» отличается своим фортепианным вступлением и вокалом Изелин Солхейм, а также более качественной работой со звуком.

Оригинальным исполнителем вокала является Изелин Солхейм, однако во время живых выступлений вокальную партию исполняли Ингрид Хелен Хавик, Туве Стюрке, Александра Ротан, Торин Мишель, Анджелина Джордан и Сара Ларссон.

Музыкальное видео 

Релиз клипа состоялся 3 декабря 2015 года. По состоянию на конец марта 2021 года клип на YouTube просмотрен более 3 миллиардов раз.

Роль протагониста в клипе исполнил актёр Шахаб Салехи. Съёмки проходили на карьере Румму, Горхолле, Вазалемма (волость) и Палдиски в Эстонии. Развалины в последних кадрах клипа были сняты близ деревни Лаокюла в Кейла (). Режиссёрами выступили Риккард и Тобиас Хаггбом, Риккард также был оператором.

В клипе показан молодой человек в маске и одежде схожей с одеждой Чёрного блока, рюкзаком и фотографией его дома в руке. Он бродит по заброшенным районам, включая промышленные разрушенные здания и сооружения. Руководствуясь фотографией, он наконец находит свой дом, но он разрушен. Смотря на дом, он снимает маску, и экран постепенно темнеет.

Faded (Restrung) 
11 февраля 2016 года Алан Уокер опубликовал акустическую версию «Faded» под названием «Faded (Restrung)». Музыкальный ряд исполняется только на пианино и струнных инструментах. Журналу The FADER он так прокомментировал то, что он решил записать альтернативную версию песни:

«… хотелось выделить другие аспекты песни, представить песню другой аудитории, которая может оценить голос Изелин и мелодию, но не слушает электронную музыку».

В музыкальном клипе «Restrung» снялись Уокер, Изелин Солхейм и струнный ансамбль из 11 человек, выступающих в зале демонтированного R1, первого в Швеции ядерного реактора. Все актеры одеты в фирменные толстовки, на которых изображен логотип Алана Уокера, состоящий из его стилизованных инициалов. Реакторный зал R1 расположен под землей в Королевском технологическом институте Швеции в Стокгольме.

Съемкой клипа занимался та же команда, что и в первом клипе — Брор Брор был продюсером, Риккард и Тобиас Хэггбом в роли режиссёров, а Шахаб Салехи участвовал в качестве ассистента режиссёра. Атмосфера очень похожа на атмосферу «Faded», согласно словам Алана в видео Behind The Scenes, «Restrung» был снят как продолжение к оригинальному клипу «Faded».

В телевизионном оформлении песня звучала в одной из межпрограммных заставок российского телеканала СТС Love в 2016-2017 годах вперемежку с обычным биением сердца. Также песня будет использована в предстоящем фильме "Русалочка".

Список композиций

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Чарты на конец года

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 

Песни 2015 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ultratop 50 Singles (Валлония)
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад Испании
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни Алана Уокера
Песни в стиле электронной танцевальной музыки
Электропоп-баллады